Stati Uniti d'America
 Prairie City – CDP della Contea di Perkins, Dakota del Sud
 Prairie City – villaggio della Contea di McDonough, Illinois
 Prairie City – città della Contea di Jasper, Iowa
 Prairie City – città della Contea di Grant, Oregon